Machek je české příjmení:

 Antonín Machek (1775–1844) – český malíř, portrétista
 Daniel Machek (* 1959) – plavec, olympionik
 Josef Machek (1821–1899) – český advokát a politik, poslanec Českého zem. sněmu a starosta Chrudimi
 Josef Machek (matematik) (1929–2006) – statistik a matematik
 Milan Machek (* 1959) - český hokejista
 Miloslav Machek (Miloš Machek; 1923–1999) – český trumpetista a dirigent
 Václav Machek – více osob
 Václav Machek (jazykovědec) (1894–1965) – český jazykovědec, autor Etymologického slovníku jazyka českého
 Václav Machek (sportovec) (1925–2017) – československý reprezentant v dráhové cyklistice, olympionik

Podobná jména 
 Mašek
 Vachek

Externí odkazy